Le sigle LCM peut signifier :
 La Chaîne Marseille, une chaîne de télévision locale généraliste privée française diffusée sur l'agglomération marseillaise ;
 Logic Control Modeler, un langage informatique ;
 Landing Craft Mechanized, un type de barge de débarquement ;
Launched Cruise Missile, un type de missile de croisière lancé depuis un aéronef ; 
 Le code AITA international de l'aéroport de Lacumbre en Argentine ;
 
 Ligament collatéral médial, un ligament du genou